Рик Пристли (; ) — британский дизайнер и автор миниатюрных варгеймов. Известный главным образом как один из создателей Warhammer.

Биография 
Изучал "Археологию с классикой и древней историей" в Ланкастерском университете, который окончил в 1981 году. Проживает недалеко от Ноттингема.

Карьера 
Рик Пристли вместе с Брайаном Анселлом и Ричардом Холливеллом разработал миниатюрную игру Warhammer Fantasy Battle for Games Workshop. Идея Черной библиотеки развилась под руководством Пристли, Энди Джонса и Марка Гаскуйна в журнал Inferno!, дебютировавший в июле 1997 г. Пристли также разработал крупномасштабную боевую игру Warmaster (2000 г.).

Рик покинул Games Workshop в 2009 году, жалуясь на то, что корпоративная культура стала слишком ориентирована на продажи и больше не заботится об инновациях в игровом дизайне. В настоящее время он является совладельцем компании Warlord Games[1], а также занимается консалтингом на внештатной основе. Он является сотрудником компании River Horse Games.

В конце 2011 года он был избран в комитет Общества Древних. В декабре 2012 года он объявил о планах запустить новую научно-фантастическую игру "Врата Антареса" с первоначальной попыткой финансирования, привлеченного через Kickstarter. Ворота Антареса" сейчас выходит через Warlord Games.

Примечания

Ссылки